Rupia (Ruppia L.) – jedyny rodzaj roślin z rodziny rupiowatych (Ruppiaceae). Obejmuje 8–11 gatunków. Występują one na całym świecie, przy czym jedynym przedstawicielem rodzaju we florze Polski jest rupia morska R. maritima. Są to rośliny wodne rosnące w wodach zasolonych.

Nazwa rodzajowa i rodziny utworzona została od nazwiska niemieckiego botanika – Heinricha Bernharda Ruppa (1688–1719).

Zasięg geograficzny 
Przedstawiciele rodzaju rupia występują na wszystkich kontynentach. Jedynymi regionami niezasiedlonymi przez te rośliny są wyspy środkowego Atlantyku, Mongolia, Papua-Nowa Gwinea, wyspy południowo-środkowego Pacyfiku i Antarktyda kontynentalna.

Morfologia i biologia 

 Pokrój Rośliny zielne, monopodialne, z kłączem smukłym, zwykle rozgałęzionym. Pędy walcowate, zwężające się, wydłużone lub krótkie. Korzenie nieliczne, włókniste.
 Liście Ulistnienie naprzemianległe, skrętoległe, ale często liście osadzone niemal naprzeciwlegle. Liście siedzące, wstęgowate, z pojedynczą ale wyraźną wiązką przewodzącą, całobrzegie w dolnej części, drobnoząbkowane w górnej. Przylistki przylegające do nasady liścia i pochwy liściowej. Pochwy liściowe krótko uszkowate, pozbawione języczka. 
 Kwiaty Obupłciowe, małe, pozbawione okwiatu, zebrane w kilkukwiatowe kłosy wyrastające na szypułach. Pręciki dwa z siedzącymi główkami. Słupki cztery lub więcej, wolne, jednozalążkowe, siedzące. Znamiona słupków siedzące. 
 Owoce Niesymetryczne pestkowce. Nasiona pozbawione bielma.

Biologia i ekologia 
Rośliny wieloletnie lub jednoroczne, zasiedlające słonawe, brachiczne lub bardzo słone wody, rzadziej słodkie.

Kwiaty są zarówno zapylane pod powierzchnią wody jak i za pośrednictwem wiatru. Ziarna pyłku mają kształt litery V i splatają się w łańcuszki.

Systematyka 
 Systematyka według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rupia Ruppia to jedyny rodzaj z rodziny rupiowatych Ruppiaceae w obrębie rzędu żabieńcowców Alismatales należących do kladu jednoliściennych. W obrębie rzędu stanowią grupę siostrzaną dla bałwanicowatych Cymodoceaceae, przy czym odrębność obu taksonów w randze rodziny bywa kwestionowana.

Pozycja filogenetyczna rodziny w obrębie rzędu:

 Wykaz gatunków
 Ruppia bicarpa Yu Ito & Muasya
 Ruppia brevipedunculata Shuo Yu & Hartog
 Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
 Ruppia didyma Sw. ex Wikstr.
 Ruppia drepanensis Tineo
 Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb.
 Ruppia maritima L. – rupia morska
 Ruppia megacarpa R.Mason
 Ruppia polycarpa R.Mason
 Ruppia sinensis Shuo Yu & Hartog
 Ruppia tuberosa J.S.Davis & Toml.

Zagrożenie i ochrona 
Z wyjątkiem Ruppia didyma i Ruppia drepanensis wszystkie gatunki rupii są ujęte w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych ze statusem LC (mniejszej troski).

Przypisy 

Rupiowate